TNT è il terzo album in studio del gruppo musicale post-rock statunitense Tortoise, pubblicato nel 1998.

Tracce

Collegamenti esterni